Casino de Paris peut faire référence à plusieurs éléments :

Casino de Paris, une salle de spectacle parisienne.
Casino de Paris (Go Into Your Dance)), un film américain d'Archie Mayo sorti en 1935.
Casino de Paris, un film d'André Hunebelle, sorti en 1957.
Casino de Paris, un album de Jacques Higelin, sorti en 1984.
Casino de Paris 90, un album live d'Eddy Mitchell, sorti en 1990.